Masters of the Dark Arts — второй студийный альбом La Coka Nostra, выпущенный 31 июля 2012 года. На альбоме представлены гости, в том числе Vinnie Paz, Sean Price, The Psycho Realm и другие музыканты.

Список синглов

Отзывы и приём

Адам Флейшер из журнала XXL отметил, что «La Coka Nostra остаются решительно верны своей сути с их новым альбомом» и «что они действительно мастера темных искусств». HipHopDX дал альбому положительный отзыв и отметил, что альбом был «зловещим, радостно жестоким отклонением от поп-ориентированного». Питер Маррак из Exclaim! также дал альбому положительный отзыв и отметил, что альбом был «более или менее билетом в один конец в ад».

Примечания 

Альбомы La Coka Nostra
Хип-хоп-альбомы
Альбомы 2012 года